Elizabeth eller Elisabet(h) kan syfta på:

Personer
 Elisabet – ett kvinnonamn samt personer med namnet Elisabet/Elisabeth/Elizabeth

Geografi

Australien 

 Elizabeth (ort i Australien), South Australia, Salisbury,

USA 

 Elizabeth, Indiana, ort, Harrison County, 
 Elizabeth, Louisiana, ort, Allen Parish, 
 Elizabeth, West Virginia, countyhuvudort, Wirt County, 
 Elizabeth, Illinois, ort, Jo Daviess County, 
 Elizabeth, Minnesota, ort, Otter Tail County, 
 Elizabeth, New Jersey, countyhuvudort, Union County, 
 Elizabeth, Pennsylvania, ort, Allegheny County, 
 Elizabeth, Colorado, ort, Elbert County,

Övrigt
 Drottning Elisabeth (film) – en stumfilm om Elisabet I av England
 Elizabeth (film) – en film från 1998 om Elisabet I av England
 Elisabeth (musikal) – en musikal om kejsarinnan Elisabeth av Österrike-Ungern